Бицау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80206.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Мосбруггер (АНП) по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга